Aronsson ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Solomonowitsch Aronsson (1899–1980), ukrainisch-russisch-US-amerikanischer Künstler und Bühnenbildner
 Hanna Aronsson Elfman (* 2002), schwedische Skirennläuferin
 Ivar Aronsson (1928–2017), schwedischer Ruderer
 Maria Aronsson (* 1983), schwedische Fußballspielerin
 Mats Aronsson (* 1951), schwedischer Fußballspieler

siehe auch
Aronson